Константи́н Тара́сов:
 Тарасов, Константин Борисович (род. 1957) — российский бард.
 Тарасов, Константин Иванович (1940—2010) — белорусский писатель.
 Тарасов, Константин Николаевич (1919—1945) — старший сержант, Герой Советского Союза.